Jirak ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Jirak (1911–1944), österreichischer Widerstandskämpfer
 Karel Boleslav Jirák (1891–1972), tschechischer Dirigent und Komponist
 Magdalena Jirak (* 1986), österreichische Beachvolleyballspielerin